Two Against the World – film 1932 diretto da Archie Mayo
Two Against the World – film del 1936 diretto da William C. McGann